Эво-ле-Бен:

 Эво-ле-Бен — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент коммуны — Крёз. 
 Эво-ле-Бен — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент кантона — Крёз.